Le tournoi de tennis d'Atlantic City est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1973, classée en catégorie USTA Tour, se dispute du  au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Marita Redondo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Marita Redondo.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Atlantic City
 Saison 1973 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Atlantic City
Tennis aux États-Unis en 1973
Tennis en juillet 1973
Tennis en août 1973